Seznam polkov z zaporedno številko 182.

Seznam 
 Pehotni
 182. pehotni polk (Italija)
 182. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 182. strelski polk (ZSSR)
 182. pehotni polk (ZDA)
 182. polkovna bojna skupina (ZDA)

 Konjeniški
 182. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 182. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 182. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 182. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 182. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi